Keller este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Al Keller (1920-1961), pilot de curse auto american
 Gottfried Keller (1819-1890), scriitor elvețian
 Hannes Keller (n. 1934), fizician elvețian și pionier al scufundărilor la mare adâncime
 Helen Keller (1880-1968), scriitoare americană
 Kevin Lane Keller (n. 1956), profesor american
 Marthe Keller (n. 1945), actriță elvețiană
 Ska Keller (n. 1981), politiciană germană